Комутатор може да се отнася до:
 Мрежов комутатор (суич) – елемент от компютърна мрежа
 Комутатор (електротехника)
 Комутатор (телефонна централа), телефонен комутатор – част от PSTN
 Комутатор (автомобил)
 Комутатор (математика)